Rabbat steht für:

 Robert Rabbat (* 1960), libanesischer Geistlicher
 Rabbat-Moab, Stadt in Jordanien

Siehe auch:
 Rabat (Begriffsklärung)
 Rabba (Begriffsklärung)